Nikić ist der Familienname folgender Personen:

 Krešimir Nikić (* 1999), kroatischer Basketballspieler
 Miloš Nikić (* 1986), serbischer Volleyballspieler